Државна химна Чада носи назив -{La Tchadienne}-. Текст је написао Луј Гидрол са групом студената, а музику је компоновао Пол Вијар. Усвојена је након проглашења независности 1960. године.

Текст

Референце

Спољашње везе 
 Chad: La Tchadienne - Извођење државне химне Чада, са информацијама и текстом

Чад
Чад